Brettell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brettell
 R.D. Brettell